

Sigle 
 Silly window syndrome – problema che può verificarsi nelle reti di telecomunicazione
 Slow Wave Sleep – sonno ad onde lente, che coincide con gli stadi 3 e 4 del sonno, e che possiede sempre più del 25% di onde di tipo delta
 Super World of Sports – competizione professionistica giapponese di lotta
 Sensible World of Soccer – videogioco sul calcio
 Schweizerische Wagonsfabrik Schlieren – industria meccanica svizzera
 Sleeping with Sirens – gruppo musicale post-hardcore

Codici 
 M24 SWS (Sniper Weapon System) – fucile di precisione
 SWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swansea (Regno Unito)
 sws – codice ISO 639-3 della lingua seluwasan